Il doppio del torneo di tennis Casablanca Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Dewulf e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Karol Kučera e Andrej Merinov 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Jean-Philippe Fleurian /  Francisco Montana (semifinali)
 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (Campioni)

 Andrew Foster /  Michael Geserer (primo turno)
 Wojciech Kowalski /  Mihnea Năstase (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Casablanca Challenger 1992